Federico III de Núremberg (), llamado el Heredero () ( 1220 - 14 de agosto de 1297 en Cadolzburg), fue un burgrave de Núremberg de la casa de Hohenzollern, el hijo mayor de Conrado I de Núremberg y de Adelaida de Frontenhausen.

Vida 
Federico poseía los territorios de los Hohenzollern al oeste de Núremberg, alrededor del castillo de Cadolzburg. En 1248 recibió de los condes de Andechs la región de Bayreuth, a través de la conocida como herencia de Meran, lo que provocó el enfrentamiento con otras casas nobles que también reclamaban esas tierras. Después de la muerte de Conrado I en 1261 se convirtió en burgrave de Núremberg y trató de eliminar el poder Franco en la región de Main, suscitando la violenta oposición de los obispos de Würzburg y Bamberg.

En 1273 apoyó a su amigo Rodolfo de Habsburgo en la elección de «rey de romanos». Como recompensa, el rey confirmó su posición como burgrave y le concedió el rango de príncipe elector. Federico recibió la encomienda del distrito real de Franconia, luchó en el bando imperial contra Otakar II de Bohemia y participó en las Batallas de Dürnkrut y Jedenspeigen en 1278. Entró en disputas con Bohemia sobre Egerland. En su gobierno, Wunsiedel, Erlangen y Arzberg pasaron a formar parte de las propiedades de los Hohenzollern.

Familia e hijos 
Federico se casó dos veces. De su matrimonio con Isabel de Merania, hija y heredera de Otón I, Duque de Merania, nacieron los siguientes hijos:

 Juan, asesinado cerca de Núremberg ca. 1262.
 Segismundo, asesinado cerca de Núremberg ca. 1262.
 María (m. antes del 28 de marzo de 1299), se casó antes del 28 de julio de 1263 con Ludwig V de Öttingen.
 Adelaida (m. ca. 1307), casada antes del. 25 de marzo de 1273 con Enrique II de Castell.
 Isabel (m. 1288), casada con:
 Antes del 17 de abril de 1280 Everardo II de Schlüsselberg;
 Antes del 13 de marzo de 1285 Gottfried II de Hohenlohe.

Se casó el 10 de abril de 1280 con Elena de Sajonia, hija de Alberto I, duque de Sajonia, y Elena de Brunswick-Lüneburg. Tuvieron los siguientes hijos:

 Juan I, Burgrave de Núremberg (ca. 1279-1300).
 Federico IV de Núremberg (1287-1332).
 Ana (fall. después de 1355),  casada antes del 3 de enero de 1297 con Emicho I de Nassau-Hadamar.

Antepasados

Enlaces externos 

 www.genealogie-mittelalter.de

Burgraves de Núremberg del siglo XIII (casa de Hohenzollern)